est la formule brute de plusieurs isomères.

 guanosine, numéro CAS 
 isoguanosine ou crotonoside, numéro CAS